Фе́я:
 Фея — сказочное существо.
 «Фея» — журнал для девочек.
 Фея (фильм, 2011) — французско-бельгийский комедийный фильм.
 Фея (фильм, 2012) — итальянский фильм ужасов.
 Фея (фильм, 2020) — российский драматический фильм.
 Феи (мультфильм) — полнометражный мультфильм 2008 года.
 Фея (город) — древний город в Греции.

См. также 
 Королева фей
 Фея Моргана
 Феи, Паоло ди Джованни — итальянский художник эпохи Проторенессанса.